Poliziotta – donna appartenente alla Polizia
 La poliziotta – film commedia italiano del 1974
La Poliziotta (fumetto) – serie a fumetti per adulti creata nel 1980 da Renzo Barbieri e Sandro Angiolini e pubblicata dalla Edifumetto.